Грофица Стефани де Ланоа (; 18. фебруар 1984) супруга је престолонаследника Луксембурга Гијома. Њихово грађанско венчање је обављено 19. октобра 2012, а верско венчање 20. октобра исте године.

Стефани је осмо и најмлађе дете грофа Филипа де Ланое и грофице Алик де Ланоа.

Породично стабло

Породица

Супружник 

Рођени 1984.